Carrer de Balmes (Barcelona), via de la ciutat de Barcelona
 Carrer Balmes (Rubí), carrer al municipi de Rubí (el Vallès Occidental) 
 Carrer de Balmes (Sant Feliu Sasserra), carrer del poble de Sant Feliu Sasserra (el Bages)